

Patronyme 

 John Kuck (1905-1986), lanceur de poids américain ;

 Wolfgang Kuck (1967-), volleyeur allemand ;

 Jonathan Kuck (1990-), patineur de vitesse américain.